Gorgonocephalus är ett släkte av ormstjärnor som beskrevs av Leach 1815. Gorgonocephalus ingår i familjen medusahuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Medusahuvuden
Gorgonocephalus